Melzer je příjmení, které nese několik osobností:

 Filip Melzer (* 1975) – český právník
 Hagen Melzer (* 1959) – bývalý východoněmecký atlet, běžec na 3000 metrů překážek
 Josef Melzer (1871–1958) – český stavitel varhan
 Jürgen Melzer (* 1981) – rakouský profesionální tenista
 Robert Melzer († 1905) – četnický strážmistr smrtelně zraněný při nehodě, viz Melzerův pomník
 Václav Melzer (1878–1968) – český pedagog a mykolog

jiný význam
 Melzer (společnost) – česká softwarová firma